

Patronymie
 Bror Mellberg (1923-2004) est un ancien footballeur suédois.
 Olof Mellberg (1977- ) est un footballeur suédois.

Homonymie de patronyme